Premier League 1998/99 var den niende udgave af Premier League. Manchester United blev mester, mens Charlton, Blackburn og Nottingham Forest rykkede ned i The Championship.

Ligatabel

K = Kampe spillet; V = Kampe vundet; U = Kampe uafgjort; T = Kampe tabt; MF = Mål for; MM = Mål imod; P = Point

Toppscorerlisten

1998-99